Брамптон ():

 Брамптон — город в провинции Онтарио, Канада.
 Брамптон — деревня в графстве Саффолк, Англия.
 Брамптон — деревня в графстве Норфолк, Англия.
 Брамптон — тауншип в округе Делта, штат Мичиган, США.